Кошелевицы — деревня в Плюсском районе Псковской области. Входит в городское поселение Плюсса.

География 
Деревня расположена на реке Плюссе, в 8 км к северу от районного центра — посёлка Плюсса.

Население 

Численность населения деревни составляла 371 житель по оценке на конец 2000 года

История 
До 2015 года деревня входила в Плюсскую волость, до 1995 года — в Плюсский сельсовет.

Примечания 

Населённые пункты Плюсского района